Do 22 steht für:
 Dornier Do 22, ein militärisches Mehrzweckflugzeug der Dornier-Werke

DO-22 steht für:
 Santiago (Provinz), ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO22